Тетери — название нескольких населённых пунктов:
 Тетери — деревня в Арбажском районе Кировской области.
 Тетери — деревня в Гагаринском районе Смоленской области.
 Тетери — деревня в Руднянском районе Смоленской области.